Sezon 1999/2000 był 9. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna Maribor Teatanic.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
1999 w Słowenii
2000 w Słowenii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii